Лодердейл (округ, Алабама)
 Лодердейл (округ, Міссісіпі)
 Лодердейл (округ, Теннессі)